Szittya ist der Nachname folgender Personen:

 Emil Szittya (1886–1964; eigentlich Adolf Schenk), ungarischer Vagabund, Reisender, Schriftsteller, Journalist, Maler und Kunstkritiker
 Imre Szittya (* 1956), ungarischer Basketballtrainer
 Károly Szittya (1918–1983), ungarischer Wasserballspieler
 Péter Szittya (1915–?), ungarischer Kanute